Андрес Гомез је освојио турнир. У финалу је победио Андреа Агасија резултатом 6-3, 2-6, 6-4, 6-4.

Носиоци 

  Стефан Едберг (прво коло)</li>
  Борис Бекер (прво коло)</li>
  Андре Агаси (финалиста)</li>
  Андрес Гомез (победник)</li>
  Арон Крикстин (треће коло)</li>
  Емилио Санчез (прво коло)</li>
  Томас Мустер (полуфиналиста)</li>
  Андреј Чесноков (четврто коло)</li>

<ol start="9">
  Џеј Бергер (прво коло)
  Мартин Хаите (четврто коло)
  Мајкл Ченг (четвртфиналиста)
  Хуан Агилера (друго коло)
  Џим Куријер (четврто коло)
  Магнус Густафсон (четврто коло)
  Гиљермо Перез-Ролдан (четврто коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Bottom Half

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1990.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно